Le terme de garde-temps peut désigner :

 un chronomètre (et, en particulier, un chronomètre de marine - permettant de déterminer la longitude d'un navire) ;
 par extension dans le domaine de l'horlogerie, une montre.